Екатерина Николаевна Фарафонова (1922, Тверь — июль 1942, д. Конюшки, Калининская область) — партизан Великой Отечественной войны.

Биография 
В 1937 г. вступила в комсомол. Среднюю школу окончила в Калинине; в 1939—1941 гг. работала на Калининском городском молочном заводе.

С апреля 1942 г. — в партизанском отряде «За родную землю» 2-й Калининской партизанской бригады.

В начале июля 1942 диверсионная группа, в которую входила Е. Фарафонова, подорвала эшелон противника на линии Новосокольники — Невель. При возвращении с задания группа попала в окружение у д. Конюшки; раненные в бою Е. Фарафонова и З. С. Тимофеева попали в плен и были зверски замучены гитлеровцами. Похоронены там же.

Награды 
 орден Красной Звезды (посмертно).

Память 
В 1965 г. 2-я ул. Шевченко в Твери переименована в честь Екатерины Фарафоновой.

Примечания

Ссылки 
 

Женщины в Великой Отечественной войне
Партизаны Великой Отечественной войны
Похороненные в Великолукском районе